Лига Культуры — научно-публицистический журнал. Зарегистрирован Одесским Домом-Музеем имени Н. К. Рериха в 2000 году. В основе издания заложена идея художника-миротворца, ученого, общественного деятеля, мыслителя и писателя Николая Константиновича Рериха (1874—1947) о синтезе науки, искусства и культуры.

История 
Журнал издается с 2012 года два раза в год и приурочен к памятным датам — ко дню рождения Н. К. Рериха (9 октября) и Международному дню культуры (15 апреля).
Широкоформатное издание «Лига Культуры» состоит из десяти тематических разделов, объединенных единой культурной платформой, иллюстрирован полноцветными вкладками.
В начале 30-х годов прошлого столетия идея Н. К. Рериха об охране культурных ценностей поддерживалась работой Всемирной Лигой Культуры, созданной Н. К. Рерихом в США (1932). В организацию входили десять направлений, секций: «Первый — Отдел Мира; Второй — Духовного совершенствования; Третий — Науки; Четвёртый — Искусства; Пятый — Материнства и Воспитания; Шестой — Ремесла и труда; Седьмой — Кооперации и Промышленности; Восьмой — Охраны и Безопасности; Девятый — Землеустройства и Строительства; десятый — Здравия и Охранения…».

В 2020 г. журналу был присвоен Международный стандартный номер сериального издания ISSN (International Standard Serial Number) - ISSN: 2708-1176

Структура, цели и задачи журнала 
Название каждой из десяти рубрик одноименного журнала соответствует названию того или иного отдела организации «Всемирная Лига Культуры».
Журнал «Лига Культуры» — это первое и единственное научно-публицистическое издание с полностью заимствованной структурой. Идентичность выбранной формы (макет издания) способствует решению поставленных журналом задач: знакомству с идеей Н. К. Рериха и распространением этой идеи на наглядном примере целостности всех составляющих.
Стиль и направление издания позволяют в доступной форме знакомить читателей с важнейшими научными наблюдениями, разработками и достижениями во многих сферах жизни и деятельности.
Охранение, просвещение и воспитание — первостепенные задачи «Всемирной Лиги Культуры». В журнале они поддерживаются всеми рубриками. Несмотря на дифференциацию, десять разделов издания составляют единое целое. Каждый раздел предваряет статья Н. К. Рериха и его художественная иллюстрация на конкретную тему.
Публикуются редкие переводные материалы. Архивное достояние музейных, библиотечных, а также иных научно-культурных организаций, частных собраний, включающие раритетные публикации эпистолярного и других жанров. Эти материалы составляют блоки раздела «Охрана и безопасность». Они предоставляют читателям возможность ознакомиться с редкими источниками.

Деятельность 
Журнал «Лига Культуры» в рамках деятельности Одесского Дома-Музея им. Рериха (ОДМ) проводит Международные художественные выставки и конкурсы детского рисунка, презентации публикаций. По материалам проведенных мероприятий ведется издательская работа: публикуются альбомы, каталоги, буклеты. В своей деятельности журнал поддерживает традиции культурной преемственности, опираясь на опыт двух журналов, издававшихся в дореволюционной России: «Мир искусства» (Санкт-Петербург) и «В мире искусств» (Киев).

Лига Авторов 
Авторами, преимущественно, являются носители русского языка, проживающие в различных странах мира. С момента первого выпуска «Лиги Культуры» с журналом сотрудничали ведущие специалисты науки, искусства, культуры и других областей: профессор Юрий Златопольский (Израиль), профессор  Юрий Линник (Россия), научный сотрудник Алексей Пахомов (Россия), искусствовед Галина Петрова (Россия), искусствовед Надежда Полунина (Россия), доктор Татьяна Яцюк (Израиль), руководитель проекта «Экокультура» Вероника Лещинская (Россия), искусствовед Татьяна Касинова (Россия), профессор Александра Самойленко (Украина), доцент Надежда Польщикова (Украина), социолог Александра Васильева (Израиль), сотрудник СибРо Татьяна Зорина (Россия), сотрудник ОДМ им. Н. К. Рериха Елена Богацкая, доктор Злата Зарецкая, профессор Ольга Тарасенко (Украина), доктор Рахель Шапиро (Израиль), сотрудник СибРо Людмина Толстихина (Россия), биолог Ольга Голлер (Израиль), доктор иск. Евгений Котляр (Украина), ученый-востоковед Елена Огнева (Украина), доктор Екатерина Ляхова (Нидерланды), профессор Амир Хисамутдинов (Россия), к. ист. н. Анна Глазова (Украина), художник Галина Лекарева-Никитина (Украина), к. филос. н. Наталья Башкова (Россия), инженер-эколог Ирина Цененко (Италия), к. пед. наук Надежда Егорова (Россия), филолог К. Гилевич (Нидерланды), аспирантка Марина Грачева (Россия), писатель Елена Зинченко (Украина), журналист Лучиана Винчи (Италия), профессор Ипполит Сборовец (Украина), канд. фил. н. Лариса Бурчак (Украина), искусствовед Гунта Рудзите (Латвия), журналист Ирина Савосина (Белоруссия), к. юр. н. Ирина Кеня (Россия), к. иск. н. Наталья Кубриш (Украина), ученый-востоковед Гельмут Ф. Нойманн (Швейцария), доктор фил. наук Галина Подольская (Израиль), архитектор Виктор Слонимский (Израиль), к. мед. н. Григорий Подольский (Израиль), учёный-востоковед Елена Семека (США), учёный-востоковед  профессор Александр Сыркин (Израиль), поэтесса, литературовед и журналистка Ольга Григорьева (Казахстан), заведующая отделом искусств стран Востока Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Галина Биленко (Киев, Украина), кандидат филологических наук, доцент Вероника Коваль (Одесса, Украина), доктор исторических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург», Мамедов Фуад Теюб оглы (Баку, Азербайджан), заведующая отделом западноевропейского искусства Одесского музея западного и восточного искусства Ирина Глебова (Одесса, Украина), заведующая отделом комплектования Научной музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Светлана Мартьянова (Москва, Россия), врач историк и публицист Яков Басин и другие.

Редакция 
 Издатель — Одесский Дом-Музей им. Н. К. Рериха
 Главный редактор — Татьяна Слонимская
 Ответственные редакторы: Елена Петренко, Татьяна Слонимская.
 Макет: Елена Петренко, Татьяна Слонимская.
 Дизайн, верстка: Вячеслав Жердецкий.

Номера журналов

Распространение 
Журнал издается на русском языке. Распространяется в ведущие библиотеки мира, культурные и научно-исследовательские учреждения с целью введения в научный оборот.
О цели создания объединения Николай Рерих писал: «В широком размахе Лига Культуры должна способствовать всему прекрасному, всему познавательному».
Супруга художника, философ, знаток западной и восточной философии Елена Ивановна Рерих, отмечала, что Лига Культуры — это «как бы обширнейший Храм, в котором каждый, стремящийся к общему благу и усовершенствованию жизни, находит себе место».
В основу Лиги было положено истинное, первичное понимание Культуры, которое Николай Рерих обосновал с точки зрения науки филологии: «Культура имеет два корня — первый друидический... Культ всегда останется почитанием Благого Начала, а Ур нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь».

Все опубликованные выпуски журнала свободно распространяются в виде электронного издания, которое, в основном, воспроизводит печатное издание.

Примечания

Ссылки 
1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18.

См. также 
 Журнал «Лига культуры» появился в свободном доступе
 Журнал «Лига Культуры» № 1, 2012 г.
 ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ЖУРНАЛА «ЛИГА КУЛЬТУРЫ»

Николай Рерих
Научные журналы Украины
Публицистические журналы